51-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 марта по 19 ноября 1988 года. Победителем стал днепропетровский «Днепр».

Высшая лига. Итоговая таблица 

* Лимит ничьих равен 10. С «Локомотива» снято 2 очка. Со «Спартака» и «Динамо» Минск очки не сняты, так как если из команды на время матча минимум два игрока вызывались в сборную СССР, то в случае ничьей этот матч под лимит не попадал.

Лучший бомбардир — Евгений Шахов («Днепр») — 16 голов в 28 матчах, Александр Бородюк («Динамо» Москва) — 16 голов в 28 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 12.

Вторая лига. Итоговое положение

Финал А

Финал Б

Финал В

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Протоколы всех матчей высшей лиги
 Сезон 1988 года на football.lg.ua